Vlugt oder Van der Vlugt ist der Familienname folgender Personen:

 Guus van der Vlugt (* um 1955), niederländischer Badmintonspieler

 Jarl Ivar van der Vlugt (* 1975), Professor für Anorganische Chemie an der Universität Oldenburg
 Harry de Vlugt (1947–2016), niederländischer Fußballspieler
 Leendert van der Vlugt (1894–1936), deutscher Architekt
 Simone van der Vlugt (* 1966), niederländische Autorin
 Willem van der Vlugt (1853–1928), niederländischer Rechtswissenschaftler